Der Launch Complex 29 (LC-29) ist ein stillgelegter Startkomplex der Cape Canaveral Space Force Station (ehemals CCAFS) auf Merritt Island, Cape Canaveral in Florida, USA und besteht aus den beiden Startrampen LC-29A und LC-29B.

Die US Navy nutzte LC-29A vom Ende der 1950er bis Mitte der 1960er Jahre zur Test- und Entwicklungsflügen der Polaris-Mittelstreckenrakete. Mitte der 1970er Jahre wurde die Rampe reaktiviert und bis 1980 zur Entwicklung und Erprobung der britischen Chevaline-Polaris-Erweiterung genutzt. In diesem Rahmen fand auch der einzige Start von LC-29B statt.

Startliste

Weblinks 
 

Launch Complex 29
Raketenstartplatz
Bauwerk im Brevard County
Verkehrsbauwerk in Florida